Denumirea de Tihomir se poate referi la:
 Thocomerius, conducătorul unei formațiuni statale din secolul al XIII-lea de la sud de Carpații Meridionali;
 Tihomir, sat în regiunea Kărdjali, Bulgaria.